Strö socken kan syfta på:

 Strö socken i Västergötland
 Norra Strö socken i Skåne
 Västra Strö socken i Skåne
 Östra Strö socken i Skåne